FC Internazionale Milano, kortweg Inter of Inter Milaan, een Italiaanse voetbalclub
 SC Internacional, bijnaam Inter, een Braziliaanse voetbalclub uit Porto Alegre
 AA Internacional, ook wel Inter de Limeira, een Braziliaanse voetbalclub uit Limeira
 FC Inter Turku, bijnaam Inter, een Finse voetbalclub
 FK Inter Bratislava, een voormalige Slowaakse voetbalclub
 NK Inter Zaprešić, een Kroatische voetbalclub
 Inter Miami CF, een Amerikaanse voetbalclub
 Inter Moengotapoe, een Surinaamse voetbalclub
 Inter (automerk)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel inter-